Die Empire Tide war ein britisches Frachtschiff, das als CAM-Schiff mit einem Flugzeugkatapult ausgerüstet war. Während des Zweiten Weltkrieges nahm sie an Nordmeergeleitzügen und HX-Geleitzügen teil. Es zählte zu den Empire-Schiffen.

Geschichte 
Das britische Ministry of War Transport gab die Empire Tide Anfang 1941 bei der Lithgows Ltd in Port Glasgow in Auftrag. Am 27. Mai 1941 wurde sie vom Stapel gelassen und am 2. Oktober in Dienst gestellt. Betreiber des Schiffes war die Royal Mail Lines Ltd., die auch das Personal, bis auf die Flugzeugbesatzung, stellte. Am 28. Juli 1943 schoss Flight Officer Flynn, nachdem er mit seiner Hawker Hurricane von der Empire Tide aus startete, ein deutsches Langstrecken-Aufklärungsflugzeug vom Typ Focke-Wulf Fw 200 ab. Dies war der letzte Abschuss eines Flugzeugs während des Zweiten Weltkrieges von einem Katapultschiff aus.

Geleitzüge 
Im Zweiten Weltkrieg nahm die Empire Tide an 50 Geleitzügen teil.

Weblinks 

 MV Empire Tide auf www.clydeships.co.uk, abgerufen am 12. April 2021

Fußnoten 

Frachtschiff (Vereinigtes Königreich)
Schiff im Zweiten Weltkrieg
Motorschiff